Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1978/79. godine. I pedesetprva sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postao Hajduk iz Splita, osvojivši svoju sedmu posleratnu, a ukupno devetu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac: Dušan Savić (Crvena zvezda) - 24 gola.

Šampion 
Hajduk (trener: Tomislav Ivić)

igrači:
 Budinčević
 Zoran Vujović
 Mario Boljat
 Luketin
 Primorac
 Vedran Rožić
 Zlatko Vujović
 Luka Peruzović
 Dražen Mužinić
 Boriša Đorđević
 Ivica Šurjak
 Slaviša Žungul
 Jovanić
 Mišo Krstičević
 Ivan Katalinić
 Nenad Šalov

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1978/79. у југословенском фудбалу